Podium (verhoging), een verhoging waarop bijvoorbeeld mensen kunnen gaan staan als ze iets over te brengen hebben op een publiek.
In overdrachtelijke zin wordt hiermee ook vaak een gebouw voor kunstuitvoeringen/concerten aangeduid en/of de organisatie verantwoordelijk voor de invulling van het artistieke programma van dat podium, zoals een concertpodium of specifieker: poppodium, jazzpodium, literair podium, etc.
Podium (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij
Podium (tijdschrift), een Nederlands letterkundig tijdschrift
Podium (film), een film van Yann Moix uit 2004 met Benoît Poelvoorde
Podium (geslacht), een geslacht van langsteelgraafwespen
benaming voor kleine huisterpen of huiswierden